Anisomeria kan syfta på:

 Anisomeria (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Anisomeria (växter) – ett släkte av växter